Amri steht für:
 Amri-Kultur, eine vorchristliche Kultur im heutigen Pakistan
 Amri (Pakistan), eine Ausgrabungsstätte in Pakistan

Amri ist der Familienname folgender Personen:
 Abdulelah al-Amri (* 1997), saudi-arabischer Fußballspieler
 Ali Ahmed Al-Amri (* 1985), saudi-arabischer Leichtathlet
 Ali al-Amri (* 1987), saudischer Hindernis- und Langstreckenläufer
 Anis Amri (Fußballspieler) (* 1980), tunesischer Fußballspieler
 Anis Amri (1992–2016), tunesischer Attentäter
 Chadli Amri (* 1984), französisch-algerischer Fußballspieler
 Hassan al-Amri (1916–1989), jemenitischer Politiker und Militär
 Marwa Amri (* 1989), tunesische Ringerin
 Tariq Ahmed al-Amri (* 1990), saudischer Langstreckenläufer

AMRI steht als Abkürzung für:
 Anteriore Mediale Rotations-Instabilität bei Knieverletzungen, siehe Tapeverband #Innenband des Kniegelenkes

Abkürzung